Beta Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beta Lake (Minnesota), im Cook County
 Beta Lake (Montana), im Flathead County